Adam Boniecki ist der Name folgender Personen: 

* Adam Boniecki (Heraldiker) (1842–1909), polnischer Heraldiker
 Adam Boniecki (Theologe) (* 1934), polnischer Journalist, Priester und Theologe